Nimura ist der Familienname folgender Personen:

 Eijin Nimura (* 1970), japanischer Violinist
 Teruo Nimura (* 1943), japanischer Fußballspieler